Davidia – rodzaj roślin z rodziny dereniowatych
 Davidia – nazwa synonimiczna rodzaju ryb morskich Aluterus